Chalco
Chalco (Nebraska)

Ou ainda:
Chalcos

Desambiguação